Валерий Теплов:
 Теплов, Валерий Васильевич (род. 1941) — живописец, художник монументально-декоративного искусства.
 Теплов, Валерий Викторович (1925—1982) — советский инженер-строитель[значимость?].